Уанкане:

 Уанкане — город в юго-восточной части Перу.
 Уанкане — одна из 13 провинций перуанского региона Пуно.